Ти́моти Ма́йкл Рим (; ), более известный как Тим Рим () — американский футболист, центральный защитник клуба «Фулхэм» и сборной США.

Карьера

Ранние годы 
Тим родился 5 октября 1987 года в городе Сент-Луис в штате Миссури. Во время обучения в Сент-Луисском университете в 2006—2009 годах он выступал за университетскую команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. В 2008 и 2009 годах он также играл за  в любительской лиге.

Клубная 
На Супердрафте MLS 2010 Рим был выбран во втором раунде под общим 18-м номером клубом «Нью-Йорк Ред Буллз». Дебютировал за клуб 27 марта 2010 года в игре против «Чикаго Файр», в которой вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. 11 сентября забил свой первый гол в карьере, в ворота «Колорадо Рэпидз». За сезон Рим отыграл все 30 матчей и помог клубу победить в Восточной конференции чемпионата. По окончании года он был одним из претендентов на звание новичка года в MLS.

24 января 2012 года «Нью-Йорк Ред Буллз» принял переложение «Болтон Уондерерс» о продаже Рима за £2,5 млн £. После согласование личного контракта Тим официально стал игроком английского клуба. 26 января контракт был подписан на три с половиной года. 18 февраля в кубковый игре против «Миллуолл» состоялся его дебют. Перед началом нового сезона взял 5 номер. В сезоне 2013/14 Рим был признан лучшим игроком клуба по результатам голосования. Летом 2014 года подписал с «Болтоном» новый трёхлетний контракт. Летом 2015 года «Болтон» отклонил, поступивший от «Куинз Парк Рейнджерс», запрос на трансфер игрока.

20 августа 2015 года Рим перешёл в «Фулхэм» за £1,4 млн ($2,19 млн), подписав с лондонским клубом контракт на четыре года. По итогу сезона 2017/18 болельщики «дачников» признали американского защитника лучшим игроком клуба.

В сборной 
11 ноября 2010 года Тим получил вызов в национальную сборную США. Дебютировал в товарищеском матче против сборной ЮАР, по ходу игры заменив Нэта Борчерса. В этой игре победу одержали американцы, благодаря голу его одноклубника Хуана Агудело.

Рим был включён в состав сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения

Командные 
Сборная США
 Победитель Лиги наций КОНКАКАФ: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Фулхэм»
Выпускники Сент-Луисского университета